Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ składała się początkowo (od 1949) z piętnastu członków, następnie od 1956 z dwudziestu jeden, od 1961 z dwudziestu pięciu, a obecnie (od 1981) z trzydziestu czterech członków:

Obecni członkowie 
(na lata 2012–2016)

Byli członkowie

Linki zewnętrzne 
 

!